Уикипедия на нидерландски език е версия на нидерландски език в свободната енциклопедия Уикипедия. Образувана е на 19 юни 2001 година.

Брой статии

Посещаемост 

Уикипедия
Нидерландски език